Elloumi ist der Nachname folgender Personen:

 Mohamed Taoufik Elloumi, tunesischer Unternehmer
 Faouzi Elloumi, tunesischer Unternehmer und Politiker der Nidaa Tounes
 Selma Elloumi Rekik (* 1956), tunesische Unternehmerin und Politikerin der Nidaa Tounes

Weitere Bedeutung:

 Elloumi-Gruppe, tunesischer Unternehmensverbund